Cortés (Corresa), municipi francès al departament de Corresa (regió del Llemosí)
 Mar de Cortés, braç d'aigua que separa la península de Baixa Califòrnia de la resta de Mèxic
 Biografies:
 Agustí Cortés Soriano (1947, València), religiós valencià
 Àngel Cortés i Dejuan (Barcelona, 1924 - 2003), religiós català
 Busi Cortés
 David Cortés Caballero (Campillo de Llerena, 1979), futbolista extremeny
 Hernán Cortés (Medellín, 1485 – Castilleja de la Cuesta, 1547), conquistador de l'imperi asteca
 Joaquín Cortés (Còrdova, 1969), ballarí de flamenc i coreògraf espanyol
 José Cortés Ortiz (Almendralejo, 1969), futbolista extremeny que ocupava la posició de defensa 
 Martín Cortés de Albacar (Bujaraloz, 1510 - 1582), cosmògraf aragonès
 Salvador Cortés Llopis (Madrid, 1944), polític espanyol 
 Santi Cortés Carreres (el Puig, l'Horta Nord, 1954), professor 
 Marc Cortés i Ricart (Barcelona, 1974), expert en desenvolupament de negoci i màrqueting digital
 Bernardo Cortés Maldonado (Jaén, 1934 - Barcelona, 2017), escriptor, actor i músic de carrer.